Lemmon peut faire référence à :

Patronymie 

 , comédien colombien,
  (1954- ), auteur et acteur américain,
  (1887-1958), juge fédéral américain,
  (f. 1900s), personnalité américaine,
  (1831-1908), botaniste américain,
 Jack Lemmon (1925-2001), acteur américain,
  (1930-1966), philosophe anglais,
  (1984- ), sportif américain,
 Kasi Lemmons (1961- ), réalisatrice et actrice américaine,
  (f. 2000s), personnalité du monde des affaires et politique américain du Michigan,
  (1923-1989), personnalité américaine,
 , page d'homonymie
  (1941- ), juge fédérale américaine,
  (1908-1989), homme politique australien,
 Sara Plummer Lemmon (1836-1923), botaniste et illustratrice américaine,
  (1968- ), informaticien américain.

Toponymie 

 , page d'homonymie

Lemmon (Dakota du Sud),
 North Lemmon, zone non incorporée, dans le comté d’Adams, dans l’État du Dakota du Nord,
 Lemmon Valley (Nevada),
 Mont Lemmon, montagne en Arizona,
 .

Autres 
  (1852), un jugement de la cour supérieure de New York.
 

Homonymie de localités aux États-Unis